Жарзе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 110 км на схід від Нанта, 26 км на схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Жарзе, Бово, Шомон-д'Анжу i Люе-ан-Божуа було об'єднано в новий муніципалітет Жарзе-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 712 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1715,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жарзе на сайті французького Національного інституту географії
 Жарзе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Жарзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара